Авиловка — название населённых пунктов:

Россия 
 Авиловка — село в Шебекинском районе Белгородской области.

Украина 
 Авиловка — село в составе Енакиевского горсовета Донецкой области.